Whakapapa est un nom :
 Whakapapa, un perroquet de Nouvelle-Zélande
 Whakapapa, une rivière de l'île du Nord de Nouvelle -Zélande.
 Whakapapa, une station de ski de Nouvelle-Zélande (voir également la liste des stations de sports d'hiver)
 Whakapapa, le principe généalogique de la culture māori